Tasco kan syfta på:

 Tasco (kommun) – en kommun i Colombia
 Tasco (ort) – kommunens huvudort